Хосроев — ассирийская фамилия. Известные носители:

 Хосроев, Александр Леонович (род. 1953) — российский коптолог, специалист по религиозной культуре Египта II—IV вв.
 Хосроев, Размик Никодимович (род. 1949) — армянский актер театра и кино, режиссёр, сценарист, общественный деятель.